

Persone 
 Antonio Maxia – politico italiano
 Carlo Maxia – antropologo italiano
 Carmelino Maxia – geologo e paleontologo italiano

Altro 
 Fornaci di laterizi Maxia – complesso di edifici siti a Quartu Sant'Elena